Плисская волость — административно-территориальная единица 3-го уровня и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Невельском районе Псковской области России.

Административный центр — город Невель (в 1995—2005 гг. — в деревне Плиссы).

География 
Территория волости граничит на севере с Усть-Долысской волостью, на востоке — с Ивановской волостью,  городом (городским поселением) Невель и Артёмовской волостью, на юге — с Туричинской волостью Невельского района, на северо-западе — с Пустошкинским и Себежским районами Псковской области, на юго-востоке — с Витебской областью Белоруссии.

На территории волости расположены озёра: Невель (14,9 км², глубиной до 4,5 м: погранично с Артёмовской волостью), Усвай или Усвоя (9,3 км², глубиной до 9,5 м), Язно (7,1 км², глубиной до 16,6 м: погранично с Пустошкинским районом), Укрыто (2,3 км², глубиной до 9,2 м), Усвеча (2,2 км², глубиной до 4 м), Плисса или Плиссы (2,1 км², глубиной до 10 м), Боровно (1,8 км², глубиной до 10,7 м), Сомино (1,55 км², глубиной до 6 м), Змеино (1,0 км², глубиной до 8,6 м), Березно или Березовское или Ушаково (0,9 км², глубиной до 5,8 м), Ловец или Ловецкое (0,8 км², глубиной до 5,3 м), Всус (0,8 км², глубиной до 7,6 м) и др.

Население

Населённые пункты 
В состав Плисской волости входит 102 деревни:

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Плисский сельсовет был превращён в Плисскую волость с центром в деревне Плиссы.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах Плисской и упразднённой Ловецкой волостей было также создано муниципальное образование Плисская волость со статусом сельского поселения (с центром в городе Невель) с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Невельский район со статусом муниципального района.

Примечания 

Муниципальные образования Невельского района Псковской области
Сельские поселения Псковской области